Lista wyborów w drafcie drużyny Toronto Raptors.

Historia

Bibliografia 
 

National Basketball Association Draft
Toronto Raptors